Hidegvölgy, falu, Mezőbánd község része
 Hidegvölgy, marosvásárhelyi városrész